Сте́дман, Стедмэн (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
  (1895—1979) — австралийский пловец, серебряный медалист летних Олимпийских игр (1920) в эстафете 4×200 м вольным стилем.
  (род. 1961) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка Вызова (1992), Премьер-лиги (1994) и обладатель Кубка Лиги (1994) в составе клуба «Каслфорд», участник Кубка мира (1989—1992) в составе сборной Великобритании.
  (1897—1967) — американский военный деятель, заведующий Академией гражданского флота США (1943—1946).
  (1928—2015) — американский спортивный функционер, президент клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс» (1976—1989).
  (род. 1943) — новозеландский физик, член Королевского общества Новой Зеландии (с 1989), обладатель его Медали Гектора (1994).
  (1710—1791) — британский врач, член Королевской коллегии врачей Эдинбурга, сооснователь Эдинбургского королевского общества.
  (1927—2001) — американский спортивный журналист, лауреат Мемориальной премии Дика Макканна Ассоциации профессиональных футбольных репортёров Америки (1975) и Премии Реда Смита новостного агентства Associated Press (2001).
  (1744—1797) — нидерландский и британский солдат, мемуарист.
  — лауреат премии «Тедди» за лучший короткометражный фильм (2002).
  (род. 1990) — американская хоккеистка, игрок национальной сборной, чемпионка мира (2011, 2013), серебряная медалистка зимних Олимпийских игр (2013), обладатель Кубка Кларксона в составе клуба «Бостон Блейдс» (2013).
 Стедман, Крейг (род. 1982) — английский профессиональный игрок в снукер.
  (род. 1987) — британская актриса и писательница, номинант на Премию Лоренса Оливье (2016) за лучшую роль второго плана.
  (род. 1992) — британская спортсменка, победительница Чемпионата мира по паралимпийскому плаванию (2009) в 34-очковой эстафете 4×100 м вольным стилем, серебряная медалистка летних Паралимпийских игр (2016) в паратриатлоне по категории PT4.
Стедман, Майкл (род. 1962) — новозеландский шахматист.
 Стедман, Ральф (род. 1936) — английский иллюстратор, карикатурист, мультипликатор.
  (род. 1927) — британский пловец, чемпион Великобритании в плавании на 100 м вольным стилем (1948, 1949), участник летних Олимпийских игр (1948).
  (1765—1831) — американский политик, член Палаты представителей США от Массачусетса (1803—1810).
  (род. 1999) — новозеландский спортсмен, бронзовый медалист летних Паралимпийских игр (2016) в беге на 400 и 800 м в категории T36, серебряный медалист Чемпионата по лёгкой атлетике МПК (2017) в беге на 800 м.
  (1851—1911) — британский политический и общественный деятель, член Палаты общин Великобритании от Степни (1898—1900) и Финсбери-Централ (1906—1910), президент Конгресса профсоюзов (1902).
  (1640—1713) — английский исследователь звона колоколов.
  (1916—1996) — британский политик, член Палаты лордов (с 1974) от Лейбористской и Социал-демократической партий.
  (1870—1918) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе сборной Суррея (1899).
  (1753—1812) — британский солдат, участник Войны за независимость США, мемуарист.
  (1841—1930) — американский юрист и политик, лейтенант-губернатор Северной Каролины (1885—1889), член Палаты представителей США от Северной Каролины (1911—1930).
  (1833—1908) — американский поэт и публицист, один из первых семи членов Американской академии искусств и литературы (1904).
 Стедман, Элисон (род. 1946) — английская актриса.
  (род. 1984) — американская футболистка, игрок национальной сборной.
  (род. 1974/1975) — британский политик, член Партии Брексита, депутат Европейского парламента от Шотландии (с 2019).
  (род. 1955) — британский политик, член Палаты лордов (с 2010) от Консервативной партии.

Топоним 
  — город в округе Камберленд штата Северная Каролина (США), назван именем Чарльза Мэнли Стедмана.

Другое 
  — британская рок-группа из Гастингса.